Paulo Pinto de Carvalho de Freitas do Amaral (Loulé, 24 de abril de 1978) é um docente universitário, historiador e político português.

Vida pessoal 

Descendente da família real portuguesa, de Pedro Rodrigues do Amaral, conde palatino e colaborador do Papa (séc. XV); de Gaspar Pinto de Carvalho de Sousa da Silva, fidalgo da Casa do Guardal (Toural), representante da cidade de Guimarães junto das cortes do Rei (Séc. XIX). 

É neto de Duarte do Amaral Pinto de Freitas, coronel de infantaria e presidente da Câmara Municipal de Guimarães e do Coronel Albino Oliveira Machado, natural de Estremoz e Comandante do Regimento de Elvas.

Filho de Gaspar Pinto de Carvalho de Freitas do Amaral, natural de Guimarães, coronel de artilharia, ajudante de campo do presidente da república Américo Tomás, presidente interino nacional da Cruz Vermelha e comandante da regimento de artilharia de Vendas Novas e de sua mulher Maria Albertina Coelho de Oliveira Machado, professora de História e editora da revista "Democracia e Liberdade" do partido CDS, sendo natural de Elvas.

O seu pai morreu aos 15 anos de idade tendo ficado como seu tutor o Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral.

É sobrinho de Duarte Freitas do Amaral, deputado da nação pelo concelho de Guimarães e chefe de gabinete de António Oliveira Salazar.

É primo-irmão de Diogo Freitas do Amaral e primo em 2.º grau de Domingos Freitas do Amaral e de José Ribeiro e Castro.

Casado com Susana Isabel dos Santos Cornacho Freitas do Amaral.

Pai de quatro filhos: Henrique Freitas do Amaral, Constança Freitas do Amaral, Carlota Freitas do Amaral e Diogo Freitas do Amaral.

É sócio do Sporting e da Sociedade de Instrução Musical Cruz Quebradense.

Dados biográficos 

Habilitações académicas

 Aluno da SIMECruz Quebradense (1982-1985)

 Aluno da escola primária do Dafundo (1985 -1988)

 Aluno do Instituto dos Pupilos do Exército (1988 -1993)

 Aluno do Colégio Salesiano de Lisboa - Oficinas de S. José (1993 - 1996)

 Licenciatura em História na Universidade Lusíada (1997 - 2001)

 Pós-graduação em ideias culturais e políticas na Universidade Nova de Lisboa (2002 -2003)

 Doutorando na área de História de Arte na Universidade do Minho (2021)

 Percurso profissional

 Técnico de documentação e digitalização no Ministério da Agricultura (2000-2002)

 Diretor do gabinete de saídas profissionais e formação profissional da Universidade Lusíada (2001-2005)

 Técnico Superior de bibliotecas e arquivos da Universidade Lusíada (2001-2005)

 Assessor no XVII Governo da nação na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas (Distinguido com louvor público - 2005-2008)

 Docente na Universidade Lusófona na licenciatura de Gestão Recursos Humanos - Departamento de Gestão (2007-2010)

 Funcionário do Grupo Lusófona como coordenador do serviço de empreendedorismo na direção de relações internacionais, estágios, emprego e empreendedorismo da Universidade lusófona (2008-2009)

 Presidente de Junta de Freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo (2009 -2013)

 Business Country Manager na empresa portuguesa de software Globalsoft (2013-2017)

 Director Comercial na empresa portuguesa de software Coolsis - Sistemas de Informação (2017-2019)

 Administrador da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães (2018-2022)
 Professor de "História Local" na Universidade UNAGUI em Guimarães (2019 - 2021)

 Diretor e fundador do jornal "Correio da História" (2019-2022)

 Professor de História, Geografia, Tecnologias de Informação e Educação para a cidadania no colégio "A Quinta de Sintra" - 2•e 3• ciclo (2021-2022)

 Professor de História na escola pública 2+3 de Marinhais -Salvaterra de Magos (2022-2023)

Percurso político

 Candidato à vereação do Concelho do Seixal (2002)

 Membro no XVII Governo Constitucional como assessor do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (2005-2009) tendo sido louvado publicamente em "Diário da República" pela prestação dos seus serviços ao estado português no Ministério dos Negócios Estrangeiros tutelado na altura pelo ministro Luís Amado.

 Conferencista em diversos seminários sobre Comunidades Portuguesas da Fundação Res Publica sobre História 

 Eleito o Presidente de Junta de Freguesia mais novo de Portugal (freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo em Oeiras). Em 2009 foi o único autarca em Oeiras a derrotar o movimento liderado por Isaltino Morais.

 Principal e primeiro proponente da elevação da localidade onde cresceu (Cruz-Quebrada-Dafundo) à condição de Vila

 Eleito deputado Municipal de Oeiras durante 4 anos (2009-2013)

 Candidato independente a Presidente da Câmara Municipal de Oeiras tendo obtido o melhor resultado da História do CDS no concelho de Oeiras (2013)

 Candidato anunciado às eleições presidenciais de 2016, que desistiu a favor de Marcelo Rebelo de Sousa.

 Eleito deputado municipal em Guimarães (2017-2021)

 Eleito administrador da Misericórdia de Guimarães sendo o  principal criador e impulsionador de uma lista opositora à  provedoria em funções da altura, ganhando a eleição mais disputada em 500 anos de História da Instituição vimaranense (2018-2022)

Outras atividades 

 Dirigente associativo, integrou o Conselho Consultivo Nacional para a Juventude de 2005 a 2008.
 Trabalhou socialmente com crianças para adoção na casa da ordem da Madre Teresa de Calcutá em Setúbal.
 Conferencista em diversos seminários da Fundação Res Publica sobre História 
 Publicou diversos artigos de interesse histórico em revistas científicas e a obra de estudo histórico "Timor-Lorosae - A visão de um português" e a compilação "Receitas tradicionais da família Freitas do Amaral"
 Foi vice-Presidente da Associação de Solidariedade “Crescer para Ser”.
 Foi escuteiro durante 15 anos na paróquia da Cruz Quebrada – Agrupamento 77.
 Tirou a carta de condução apropriada para levar as crianças da sua freguesia todos os dias à escola durante os 4 anos do seu mandato.
 Criou a 1.ª loja solidária em Portugal para os cidadãos carenciados.
 Liderou as manifestações populares de rua em defesa da carreira 76 em Oeiras, conseguindo do Governo a permanência do transporte público na sua terra mesmo tendo sido obrigado a prestar declarações na esquadra da policia em Oeiras
 Melhorou toda a zona ribeirinha da sua freguesia, incluindo o realojamento das pessoas residentes em barracas na praia da Cruz Quebrada.
 Presidiu à comissão social de freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo 
 Foi membro da comissão municipal social da comissão municipal de saúde e  da comissão municipal de segurança em Oeiras.

É autor de diversas obras musicais e membro da Sociedade Portuguesa de Autores. Participou como músico e compositor em diversos concursos musicais entre os quais o Festival da Canção da RTP em 2001.

Autor e colaborador de vários artigos  de opinião em diversos jornais nacionais e das comunidades portuguesas (Expresso, Sol, Público, Diário de Notícias, Jornal de Oeiras, Correio de Oeiras,  Jornal de Oleiros, Comarca da Sertã, Jornal do Seixal, Setúbal e no jornal em linha BOM DIA, Luxemburgo).

Família Freitas do Amaral
Professores universitários de Portugal
Letristas de Portugal
Escritores de Portugal
Presidentes de juntas de freguesia de Portugal
Candidatos presidenciais de Portugal
Participantes de reality show de Portugal